Langhaid steht für:

 Langhaid (Siegenburg), Ortsteil von Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Langhaid, deutscher Name für Dlouhý Bor, Ortsteil der Gemeinde Nová Pec, Tschechien